Каучуковое дерево — общее ненаучное название ряда растений, являющихся источником каучука, так называемых каучуконосов:
 Гевея бразильская (Hevea brasiliensis) — вечнозелёное дерево, вид рода Гевея семейства Молочайные, главный источник каучука в мире.
 Фикус каучуконосный (Ficus elastica) — вечнозелёное дерево, вид рода Фикус семейства Тутовые.
 Бересклет (Euonymus) — листопадные и вечнозелёные невысокие деревья или кустарники, род семейства Бересклетовые.
 Некоторые виды рода Ландольфия (Landolphia) — вьющиеся деревянистые лианы семейства Кутровые.

Ссылки 
 
 

Каучуконосы